Shadowrun – gioco di ruolo prodotto dalla Fasa nel 1989
 Shadowrun – videogioco del 1993 per SNES, basato sul gioco di ruolo
 Shadowrun – videogioco del 1994 per Sega Mega Drive, basato sul gioco di ruolo
 Shadowrun – videogioco del 1996 per Sega Mega CD, basato sul gioco di ruolo
 Shadowrun – videogioco del 2007 per Windows e Xbox 360, basato sul gioco di ruolo